Rickenhof steht für:

 Rickenhof (Wattwil), Wohnplatz in der Gemeinde Wattwil, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Rickenhof, bis 1938 Rykowitz, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Rykowiec in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen